Skoky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Skoky, Ortsteil von Dolní Újezd, Okres Přerov, siehe Skoky (Dolní Újezd)
Skoky, Ortsteil von Žlutice, Okres Karlovy Vary, siehe Skoky (Žlutice)